Италия на летних Олимпийских играх 2004 была представлена 364 спортсменами. По сравнению с прошлыми играми Италия завоевала на 2 медали меньше. Наибольшее количество наград в составе сборной Италии завоевали фехтовальщики Альдо Монтано, Сальваторе Санцо и Андреа Кассара.

Награды

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-E.
 Мужчины

Бейсбол 

 Состав команды

 Результаты
 Предварительный раунд

Итог: 8-е место

Плавание 

Спортсменов — 9
В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Женщины

*—участвовали только в предварительном заплыве

Ссылки 
 Сборная Италии  на сайте sports-reference.com 

2004
Страны на летних Олимпийских играх 2004 года